Klarvattentjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Klarvattentjärnen, Dalarna, sjö i Älvdalens kommun,  (8,19 ha)
Klarvattentjärnen, Ångermanland, sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Klarvattentjärnen (Edefors socken, Norrbotten, 734089-174425), sjö i Bodens kommun, 
Klarvattentjärnen (Edefors socken, Norrbotten, 735443-172160), sjö i Bodens kommun, 
Klarvattentjärnen (Piteå socken, Norrbotten), sjö i Piteå kommun,  (6,2 ha)
Klarvattentjärnen (Arvidsjaurs socken, Lappland), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (10,1 ha)
Klarvattentjärnen (Jokkmokks socken, Lappland, 734602-170288), sjö i Jokkmokks kommun,  (9,03 ha)
Klarvattentjärnen (Jokkmokks socken, Lappland, 735178-171100), sjö i Jokkmokks kommun,  (4,76 ha)
Klarvattentjärnen (Jokkmokks socken, Lappland, 735973-169531), sjö i Jokkmokks kommun,  (7,07 ha)
Klarvattentjärnen (Jokkmokks socken, Lappland, 736780-169594), sjö i Jokkmokks kommun,  (8,35 ha)
Klarvattentjärnen (Jokkmokks socken, Lappland, 737111-173749), sjö i Jokkmokks kommun, 
Klarvattentjärnen (Jokkmokks socken, Lappland, 738037-172020), sjö i Jokkmokks kommun,

Se även
Klarvattutjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn